Butirki (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Butirki (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Butirki (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Butirki (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia